Принцеза Маргарета Роуз, грофица од Сноудона () је била млађа сестра енглеске краљице Елизабете II.

Биографија 
Принцеза Маргарета од Сноудона, је рођена у замку Гламис, у Шкотској, као друга ћерка и последње дете британског краља Џорџа VI и његове супруге Елизабет Боуз-Лајон. Крштена је 30. октобра 1930, у приватној капели Бакингемске палате, од стране надбискупа кентерберијског. Након што је њен отац ступио на престо, се породица преселила у Бакингемску палату а она је постала друга у наслеђу британске круне.

Маргарета је волела друштво. Медије су је често затекли на баловима, прославама и у ноћним клубовима. Дана 6. маја 1960, се удала за фотографа Ентонија Армстронга-Џоунса. Било је то прво краљевско венчање емитовано на телевизији, које је привукло преко више од 300 милиона гледалаца на целом свету. Након венчања се брачни пар преселио у Кенсингтон палату а 1961, је Ентони добио титулу грофа од Сноудона. Маргарета је била осумњичена за много љубавних афера, које су уништавале њену репутацију. Управо су ове афере довеле до развода Маргарете и Ентонија.

Принцеза се највише бавила хуманитарним радом, а волела је музику и балет. У последњим годинама живота мучили су је здравствени проблеми. Од 15 година је почела да пуши. Дана 5. јануара 1985, се подвргла операцији, у којој је остала без леве стране плућа. 1991. је престала да пуши, али је почела неконтролисано пити алкохол. У јануару и марту 2001, јој је била дијагностикована срчана кап, те је остала непокретна на левом делу тела. Последњи пут се јавности показала 2001, на 101 рођендан њене мајке.

Преминула је 9. фебруара 2002, у -{King Edward VII's Hospital Sister Agnes}-, у Лондону, након што је претрпела још једну срчану кап. Погреб је обављен 15. фебруара, исте године.

Породично стабло

Породица

Супружник 

 брак разведен 1978. године

Деца

Спољашње везе 

 ЈЕДНУ СТВАР СЕБИ НИКАД НИЈЕ ОПРОСТИЛА: Како је краљица Елизабета унесрећила сестру коју је волела највише на свету (12. септембар 2022)

Рођени 1930.
Умрли 2002.
Династија Виндзор